

Etnografia
Cururu (dança) — típica do Centro-Oeste do Brasil, dançada ao som de caracaxás, cocho, tamborins e marimba
Cururu (ritmo) — tipo de cantiga ao desafio com violas, cultivado principalmente na área de Piracicaba, estado de São Paulo, Brasil

Animais
Ctenomyidae — família de roedores
Proceratophrys cururu — anfíbio da família Leptodactylidae, endémico do Brasil
Pipa pipa — espécie de sapo da América do Sul, também conhecida como cururu-pé-de-pato
Pacamão — peixe teleósteo, siluriforme, da família dos pimelodídeos

Vegetais
Jataipeva — árvore (Dialium guianense) da família das leguminosas
Timbó (planta) — cipó trepador também conhecido como cururu-apé
Paullinia cururu — trepadeira da família das sapindáceas
Anisolobus cururu — arbusto trepador da família das apocináceas